

Населені пункти та їхні частини

 Ґонскі — село в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґонскі — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ґонскі — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґонскі — село в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ґонскі — село в гміні Леліс Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґонскі — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Ґонскі — село в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґонскі — село в гміні Мельно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґонскі — частина села Ющин у гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства
 Ґонскі — колонія в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ґонскі — колонія в гміні Прабути Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Ґонскі — осада в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґонскі — осада в гміні Барвіце Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки